

Населені пункти та їхні частини

 Біскупиці — гміна в Велицькому повіті Малопольського воєводства
 Біскупиці — село в гміні Легницьке Поле Легницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Біскупиці — село в гміні Йорданув-Шльонський Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Біскупиці — село в гміні Сицув Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Біскупиці — село в гміні Луб'янка Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Біскупиці — село в гміні Радзеюв Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Біскупиці — село в гміні Травники Свідницького повіту Люблінського воєводства
 Біскупиці — село в гміні Серадз Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Біскупиці — село в гміні Івановиці Краківського повіту Малопольського воєводства
 Біскупиці — село в гміні Ґрембошув Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Біскупиці — село в гміні Мехув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Біскупиці — село в гміні Кошиці Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Біскупиці — село в гміні Біскупиці Велицького повіту Малопольського воєводства
 Біскупиці — село в гміні Брвінув Прушковського повіту Мазовецького воєводства
 Біскупиці — село в гміні Брудзень-Дужий Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Біскупиці — село в гміні Дробін Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Біскупиці — село в гміні Радлув Олеського повіту Опольського воєводства
 Біскупиці — село в гміні Бичина Ключборського повіту Опольського воєводства
 Біскупиці — село в гміні Ольштин Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Біскупиці — село в гміні Пілиця Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Біскупиці — село в гміні Злота Піньчівського повіту Свентокшиського воєводства
 Біскупиці — село в гміні Садове Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Біскупиці — село в гміні Пацанув Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Біскупиці — село в гміні Блізанув Каліського повіту Великопольського воєводства
 Біскупиці — село в гміні Ґродзець Конінського повіту Великопольського воєводства
 Біскупиці — село в гміні Доміново Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Біскупиці — село в гміні Клецько Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Біскупиці — село в гміні Победзиська Познанського повіту Великопольського воєводства
 Біскупиці — село в гміні Пшемент Вольштинського повіту Великопольського воєводства
 Біскупиці — село в гміні Нові Скальмежиці Островського повіту Великопольського воєводства
 Біскупиці — село в гміні Білий Бур Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Біскупиці — частина міста Вйонзув у Стшелінському повіті Нижньосілезького воєводства
 Біскупиці — частина міста Забже в Сілезькому воєводстві
 Біскупиці — осада в гміні Вішня-Мала Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Біскупиці — лісова осада в гміні Серошевиці Островського повіту Великопольського воєводства

Біскупиці — село, громада округу Лученець, Банськобистрицький край.
 Подунайське Біскупиці — міська частина, громада округу Братислава II, Братиславський край.

Чехія 

 Біскупиці, округ Простейов
 Біскупиці, округ Хрудім
 Біскупиці, округ Світави
 Біскупиці, округ Злін

Примітки